Појам Бобр може да се односи на:
 Бобр (Белорусија),
 Бобр (притока Березине),
 Бобр (притока Одре),